Fogelson ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Fogelson (* 1967), US-amerikanischer Manager und Filmproduzent
 Raymond D. Fogelson (Raymond David Fogelson; 1933–2020), US-amerikanischer Anthropologe